Toto je seznam sídel v Chorvatsku, nacházejících se v Krapinsko-zagorské župě. Nachází se zde celkem 425 sídel, z toho 7 měst, 25 středisek opčin, 392 trvale obydlených vesnic a jedna zaniklá vesnice.

Zaniklé vesnice 
 Sutinske Toplice (Mihovljan)

Reference 

Chorvatské seznamy
Krapinsko-zagorská župa
Krapinsko-zagorská župa